Savage 10 FP — американская снайперская винтовка, разработанная фирмой Savage Arms.

Для стрельбы из снайперской винтовки применяются винтовочные патроны калибра .223 Remington или 7,62 мм NATO (.308 Winchester). Технически представляет собой 4-зарядную винтовку с продольно-скользящим поворотным затвором.

Винтовка комплектуется оптическим прицелом.

Ссылки 
 описание Savage 10 FP на сайте world.guns.ru
 официальная страница Savage 10FP

См. также 
 Снайпер
 Список снайперских винтовок

Снайперские винтовки США
Появились в 1956 году в США